Пенн (, , ) може означати прізвище, ім'я або топонім.

Прізвище 

 Артур Пенн (; 1922—2010) — американський режисер, актор, продюсер, сценарист і громадський діяч.
 Бі Джей Пенн (; 1978) — американський спортсмен, борець бразильського дзюдзюцу, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.
 Вільям Пенн (; 1644—1718) — ключова фігура в ранній історії англійських колоній в Америці, вважається у США одним із засновників держави та її першої столиці Філадельфії.
 Ірвінг Пенн (; 1917—2009) — американський фотограф, один з найвпливовіших фотографів XX століття.
 Зак Пенн (, 1968) — американський сценарист, продюсер, актор та режисер.
 Кел Пенн (, уроджений ; 1977) — американський актор і продюсер, у 2009—2010 був на посаді помічника голови відділу зі зв'язків з громадськістю в адміністрації президента США Барака Обами.
 Кріс Пенн (; 1965—2006) — американський актор.
 Робін Райт Пенн (; 1966) — прізвище у заміжжі американської актриси Робін Райт.
 Шон Пенн (; 1960) — американський актор і кінорежисер, лауреат премій «Оскар» (2004, 2009).

Ім'я 
 Марк Юній Пенн (; ? — після 167 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 167 року до н. е.
 Марк Юній Пенн (; близько 240 до н. е.— після 201 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки, претор 201 року до н. е.
 Марк Юній Пенн (; близько 155 до н. е.— після 116 до н. е.) — народний трибун 126 року до н. е.
 Пенн Беджлі (; 1986) — американський актор.

Топонім

Пенн — місто, штат Пенсільванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія
 Пенн Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія

Пенн — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн.

Див. також 
 Пен
 15 Пенн Плаза

Примітки